Захаре́вич () — белорусская фамилия. Образована от имени .

Известные носители:

 Захаревич, Виктор Матвеевич (1853—1887) — русский врач; автор ряда трудов по медицине.
 Захаревич, Витольд (1914—1943) — польский киноактер.
 Захаревич, Владислав Георгиевич (1946—2013) — российский учёный, ректор ТРТУ и ЮФУ.
 Захаревич, Игорь Яковлевич (1963—2008) — российский шахматист, гроссмейстер (2000).
 Захаревич, Мария Георгиевна (род. 1936) — актриса, народная артистка Белорусской ССР.
 Захаревич, Олег Януарьевич (род. 1961) — советский и белорусский футболист.
 Захаревич, Юлиан (1837—1898) — известный польский архитектор, основатель Львовской архитектурной школы.
 Захаревич, Юрий Иванович (род. 1963) — советский тяжелоатлет, олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта СССР.
 Захаревич, Ярослав Олегович (род. 1989) — украинский футболист.

Примечания